Körperverletzung steht für:

Recht und Kriminologie: 
 allgemein Handlungen gegen die körperliche Integrität einer Person, Körperverletzungsdelikt
 Körperverletzung (Deutschland)
 Körperverletzung (Österreich) 
 Körperverletzung (Polen)
 Körperverletzung (Schweiz)

Medizin:
 Trauma (Medizin), allgemein ein Verletzungsgeschehen
 Läsion, eine bestimmte Verletzung

Siehe auch:

 Schwere Körperverletzung
 Verletzung
 Verstümmelung